Dark puede referirse a:

Música 
 Dark ambient, género musical derivado de la música ambiental.
 Dark cabaret, estilo musical originado del vodevil, folk, punk y gótico.
 Dark Wave, movimiento originado del new wave y el post punk.
 Dark Moor, banda de neoclassical metal y power metal.
 Dark Funeral, banda de black metal de Suecia.
 Dark Tranquillity, banda de death metal melódico sueco.
 Dark Sanctuary, grupo de Dark Wave.
 Dark (n/d), álbum de la banda argentina Los 7 Delfines.
  Dark Emptiness,  álbum solista de Alejandro Miniaci.

Televisión 
 Dark, canal de televisión español.

Series de televisión  
 Dark, serie alemana original de Netflix.

Miscelánea 
 Dark, término utilizado para referirse a la subcultura gótica.